8-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл 1 февраля 1939 года в городах Санкт-Морице (соревнования проходили в мужских двойках) и в Кортине-д’Ампеццо (соревнования проходили в мужских четвёрках). Это был последний чемпионат мира, который прошёл отдельно в чётвёрках и двойках в разных городах.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

1939 год в спорте
Спорт в Швейцарии в 1939 году
Спорт в Италии в 1939 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо
События 1 февраля
Февраль 1939 года
Чемпионаты мира по бобслею и скелетону
Чемпионаты мира в Италии
Бобслей
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии